|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Apia International Sydney) van 2017 vond plaats van zondag 8 tot en met vrijdag 13 januari 2017 in de Australische stad Sydney. Het was de 125e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2017 trok 58.736 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Svetlana Koeznetsova was het vijfde reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Ook de als eerste geplaatste Angelique Kerber kon na de tweede ronde (haar openingspartij) huis­waarts keren.

Het zesde reekshoofd, Johanna Konta uit Groot-Brittannië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska in twee sets. Konta wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Sydney op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2017.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Martina Hingis en Sania Mirza hadden zich niet als koppel voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hingis speelde samen met Coco Vandeweghe – zij waren als tweede geplaatst, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Tímea Babos en Anastasija Pavljoetsjenkova won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel bestaande uit Sania Mirza (titelverde­digster) en Barbora Strýcová in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Hongaarse Babos had daarnaast elf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Russin Pavljoetsjenkova vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Sydney 2017
Sydney